Denumirea de Tărnava se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Tărnava, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Tărnava, un sat în comuna Beala Slatina, regiunea Vrața.